

Geografia 
 Doron de Beaufort
 Doron de Bozel
 Doron des Allues

Ludzie o imieniu Doron 
 Doron Awital
 Doron Jadlin
 Doron Szemu’eli

Ludzie o nazwisku Doron 
 Helen Doron
 Lizzie Doron
 Sara Doron

Zobacz też 
 Villard-sur-Doron